Józef Brzostowski (zm. 1745) – pisarz wielki litewski, starosta bystrzycki
 Józef Brzostowski – burmistrz Wielunia w latach 1838–1844
 Józef Korwin Brzostowski (1826-1900) – krakowski snycerz, autor płaskorzeźb i rzeźb, popiersi, niewielkich mebli, ołtarzy, ram do obrazów (m.in. Matejki), także renowator i konserwator średniowiecznych rzeźb i płaskorzeźb